Этавах:

 Этавах — город на западе центральной части штата Уттар-Прадеш, Индия.
 Этавах — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.